Эртиль:

 Эртиль — город (с 1963) в России, административный центр Эртильского района Воронежской области.
 Эртиль — река в Воронежской и Тамбовской области России.